Gilmoreosaurus est un genre éteint de dinosaures ornithopodes, un membre basal de la super-famille des hadrosauroïdes ayant vécu en Asie, et en particulier en Mongolie, vers la fin du Crétacé supérieur, au Campanien, soit il y a environ entre  à  millions d'années.

L'espèce type et seule espèce valide est Gilmoreosaurus mongoliensis, décrite en 1979 par Michael Brett-Surman, à partir de restes fossiles retrouvés en Mongolie, dans des couches géologiques de la formation d'Iren Dabasu. Ses fossiles avaient été attribués initialement au genre Mandschurosaurus.

Étymologie 
Le nom de genre Gilmoreosaurus rend hommage au paléontologue américain Charles Whitney Gilmore, un pionnier de la paléontologie en Asie. Le nom d'espèce mongoliensis rappelle le pays où a été découverte l'espèce type.

Liste des espèces 
D'autres spécimens fossiles, découverts en Ouzbékistan, ont été décrits sous d'autres noms d’espèces :
 G. atavus de la formation de Khodzhakul, âgée d'environ  (millions d'années) ; 
 G. arkhangelskyi de la formation de Bissekty âgée d'environ  (millions d'années).
Les restes fossiles de ces deux espèces sont cependant trop fragmentaires pour que celles-ci soient considérées comme valides.
 G. kysylkumensis également de la formation de Bissekty qui est souvent attribuée au genre Bactrosaurus.

Description 

Gilmoreosaurus est un hadrosauroïde d'aspect élancé, dont la longueur totale est estimée à  et la masse à environ  par Thomas Holtz en 2011.

Pathologie 
En 2003, la présence de tumeurs, dont des hémangiomes, fibromes, cancers métastatiques et des ostéoblastomes a été identifiée sur les vertèbres de Gilmoreosaurus par tomodensitométrie et fluoroscopie. 
Ces types de tumeurs ont été observés également sur les genres Bactrosaurus, Brachylophosaurus et Edmontosaurus.

Classification 
Gilmoreosaurus est un dinosaure ornithopode. Il a été classé parmi la super-famille des Hadrosauroidea par Albert Prieto-Márquez et Mark Norell dans une étude publiée en 2010. D'autres analyses phylogénétiques ultérieures ont fourni le même résultat, dont celle construite par Prieto-Márquez et ses collègues en 2016 qui conduit au cladogramme suivant :

Références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Références taxinomiques 
 
 

Hadrosauroidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 1979